USS Nevada (BM-8)
USS Nevada (1916)
USS Nevada (SSBN-733)